Marmite peut renvoyer à :
 Marmite, un ustensile de cuisine et par extension, le plat lui-même : marmite de bonite, marmite dieppoise ;
 Marmite du diable (ou marmite de géant), une cavité naturelle dans la roche ;
  Marmite, une marque de pâte à tartiner britannique.
 Guerre de la Marmite, incident militaire